

Patronyme
 Bernard Pourailly (1775-1828), général français de la Révolution et de l’Empire.
 René Pourailly 1906-1978), général français.